15-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Швеции с 31 января по 8 февраля 1987 года. Чемпионом мира в третий раз стала сборная Швеции. Впервые (и единственный раз) в истории сборная СССР опустилась на третье место, пропустив вперёд не только шведов, но и финнов.

Итоговая таблица группового этапа 
{| class=wikitable style="text-align:center;" width="500"
|-
! width=3%|Место
! width=30%|Сборная
! width=8%|И
! width=8%|В
! width=8%|Н
! width=8%|П
! width=17%|М
! width=17%|+/-
! width=10%|Очки
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align="left"| Швеция || 4 || 4 || 0 || 0 ||31 — 5|| +26|| 8|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align="left"| Финляндия || 4 || 3 || 0 || 1 ||23 — 12|| +11|| 6
|- style="background:#ffa;"
| 3 || align="left"  | СССР || 4 || 2 || 0 || 2 ||33 — 12|| +21|| 4|- style="background:#ffa;"
| 4 || align="left"| Норвегия || 4 || 1 || 0 || 3 ||11 — 24|| −13|| 2
|-
| 5 || align="left"| США || 4 || 0 || 0 || 4 ||2 — 47|| −45|| 0|}

 Результаты игр группового этапа 

 Финалы 

 Матч за 3-е место 

 Финал Примечание:  Тимо Серениус (Финляндия) не реализовал пенальти (90′, мимо).

 Лучшие игроки 

По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Пер-Олаф Петерссон (Швеция)
 Лучший защитник — Юэ Лённгрен (Швеция)
 Лучший полузащитник — Тимо Серениус (Финляндия)
 Лучший нападающий — Патрик Юханссон (Швеция)
 MVP турнира — Юэ Лённгрен (Швеция)
 Лучший бомбардир — Александр Цыганов (СССР)

 Символическая сборная 
 Вратарь  Пер-Олаф Петтерссон
 Защитники  Юэ Лённгрен
  Стефан Карлссон
  Андрей Ефремов
 Полузащитники  Тимо Серениус
  Петер Олссон
  Бернт Рамстрём
  Кристер Чельквист
 Нападающие'''
  Александр Цыганов
  Ула Юханссон
  Патрик Юханссон

Примечания

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1987

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Январь 1987 года
Февраль 1987 года
Спорт в Швеции в 1987 году